Bugt har flere betydninger:

 Bugt – en buende kyststrækning
 Bugt (tov) – en bøjning midt på et tov